Юрий Фадеев:
 Фадеев, Юрий Дмитриевич (1932—2014) — российский дипломат.
 Фадеев, Юрий Николаевич (1927—1988) — советский ученый. Академик ВАСХНИЛ.
 Фадеев, Юрий Петрович (1938—2006) — советский партийный и государственный деятель Тольятти